Adamsons steht für
Eriks Ādamsons (1907–1946), lettischer Schriftsteller
Adamsons Peak, Berg in Tasmanien
Siehe auch:
Adamson